Il doppio del torneo di tennis Guadalajara Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sandy Mayer e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Gene Mayer e Sashi Menon 4-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Sandy Mayer /  Sherwood Stewart (campioni)
 John Newcombe /  Ray Ruffels (semifinali)

 Gene Mayer /  Sashi Menon (finale)
 John James /  Marcelo Lara (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Guadalajara Open 1978